Drienok může znamenat:

 Drienok (hrad) – zřícenina hradu nacházející se v katastrálním území obce Rybník v okrese Revúca,
 Drienok (Velká Fatra) – vápencově-dolomitická hora v jihozápadní části Velké Fatry.